Az 1973-as Australian Open férfi versenyét az ausztrál John Newcombe nyerte az új-zélandi Onny Parun előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Ken Rosewall, (Második kör)
  John Newcombe, (Bajnok)
  Mal Anderson, (Második kör)
  Alex Metreveli, (Negyeddöntő)
  Geoff Masters, (Harmadik kör)
  John Alexander, (Második kör)

<li>  Colin Dibley, (Második kör)
<li>  Allan Stone, (Harmadik kör)
<li>  Barry Phillips-Moore, (Második kör)
<li>  Bob Carmichael, (Negyeddöntő)
<li>  Patrick Proisy, (Elődöntő)
<li>  Onny Parun, (Döntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1973 a teniszben
Australian Open